Ивушкин — русская фамилия.

Известные носители:
 Ивушкин, Анатолий Алексеевич (род. 1943) — российский предприниматель, Герой Кузбасса.
 Ивушкин, Владимир Иванович (1942—1999) — монтажник, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Ивушкин, Пётр Терентьевич (1918—1995) — подполковник Советской Армии, Герой Советского Союза.